Paul Galand, Belgisch arts en politicus
 Pierre Galand, Belgisch politicus